Коняевка:
 Коняевка — река в Костромской области.
 Коняевка — разговорное название Тверского колледжа имени А. Н. Коняева.